Дюзкышлак — название населенных пунктов в Азербайджане:
 
 Дюзкышлак (Акстафинский район) — село в Акстафинском районе
 Дюзкышлак (Геранбойский район) — село в Геранбойском районе
 Дюзкышлак (Шамкирский район) — село в Шамкирском районе